Томас де Бардольф (; 4 октября 1282 — 15 декабря 1329) — английский аристократ, 2-й барон Бардольф с 1304 года.

Биография 
Томас де Бардольф принадлежал к старинному роду, владевшему землями в Восточной Англии. Он был сыном Хью де Бардольфа, 1-го барона Бардольфа, и Изабеллы Аквилон. В 1304 году Томас унаследовал владения и титул отца. 22 мая 1306 года Бардольфа посвятили в рыцари Бани в Вестминстере вместе с множеством других молодых аристократов, в числе которых был принц Уэльский — будущий король Англии Эдуард II. В тот же день сэр Томас стал рыцарем-баннеретом.

Томас был женат на Агнес де Грандисон, дочери Отеса де Грандисона и Бланки Савойской. В этом браке родились сын Джон, 3-й барон Бардольф, и две дочери: Сесили (жена Уильяма Морли, 3-го барона Морли) и Маргарет, жена Адама Уэллса, 3-го барона Уэллса.

2-й барон Бардольф умер 15 декабря 1329 года и был похоронен в аббатстве Шелфорд в Ноттингемшире.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Бардольф
Бароны Англии XIV века
Рыцари Бани
Рыцари-баннереты
Бардольфы